Руслáна — многозначное понятие:
 Руслана — женское имя тюркского происхождения.

Персонали 
 Руслана (Руслана Степановна Лыжичко; род. 1973) — украинская певица, автор-исполнитель и продюсер.

См. также